Arthur Robinson peut désigner :
 Arthur H. Robinson (1915-2004), un cartographe et géographe américain ;
 Arthur N. R. Robinson (1926-2014), un homme politique trinidadien.